Mats Strandberg kan syfta på flera personer, bland andra:

Mats Strandberg (journalist), född 1944
 Mats Strandberg (författare), född 1976